Michael Rice (hurler), Iers hurler
 Michael Rice (wielrenner), Australisch wielrenner
 Michael Rice (zanger), Brits zanger